Прат има више значења:
 Прат
 Округ Прат (Канзас)
 Прат (Западна Вирџинија)
 Прат (Канзас)